Niemcy:
 Kambs - część gminy *Ortsteil) Bollewick w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte
 Kambs - część gminy *Ortsteil) Vorbeck w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock

Zobacz też:
 Cambs